gele luzernevlinder
 Griekse luzernevlinder
 noordse luzernevlinder
 oostelijke luzernevlinder
 oranje luzernevlinder
 steppeluzernevlinder
 vale luzernevlinder
 veenluzernevlinder
 zuidelijke luzernevlinder